Pneuma – pojęcie filozoficzne
 Pneuma – polski zespół metalowy

ru:Пневма